Due unità della Royal Navy britannica hanno portato il nome di HMS Sunfish:

  – cacciatorpediniere della classe Sunfish, varato nel 1895 e radiato nel 1920.
  – sommergibile della classe S, varato nel 1936 e affondato nel 1944.